Авалов — фамилия:

 Авалов, Захарий Соломонович — Георгиевский кавалер; майор; № 10133; 26 ноября 1858.
 Авалов, Зураб Давидович — грузинский историк, дипломат и юрист.
 Авалов, Иван Соломонович — Георгиевский кавалер; майор; № 6604; 5 декабря 1841.
 
 Авалов, Семён Николаевич — Георгиевский кавалер; подполковник; 4 марта 1917.

См. также 
 Аваловы они же Авалишвили
 Авалишвили (фамилия)